«Ані Лорак» — сьомий альбом української співачки Ані Лорак.

Список пісень 
 «Мрій про мене»
 «Мої бажання»
 «Анюта»
 «Шукаю я »
 «Тара-ріка»
 «Я кохаю»
 «Три звичних слова»
 «Напишу листа»
 «Без тебе»
 «Історія кохання»
 «Анюта» (remix)
 «Не пара ми»
 «Мрій про мене» (remix)

Посилання 
 Альбом на сайті співачки

Альбоми Ані Лорак